Светско првенство у пливању 2013. одржано је у оквиру Светског првенства у воденим спортовима у Барселони. Такмичење је одржано од 28. до 4. августа у вишенаменској Дворани Сант Ђорди.

Такмичење ће се одржати у 40 дисциплина, по 20 у обе конкуренције.

Квалификационе норму 
Прописане норме морале су се испунити у периоду од 1. јула 2012. до 1. јула 2013. Замље које су слале једног представника у дисциплини, морао је имати испуњљену Б норму, а су послале два такмичара у једној дисциплини, оба су морала имати испуњену А норму.

Систем такмичења:
 дисциплине до 200 метара = квалификације—полуфинале—финале (16 најбољих из квалификација пласирају се у полуфинале, а 8 из полуфинала у финале).
 дисциплине 400 метара и дуже = квалификације—финале (8 најбољих из квалификација пласирају се у финале).

Сатница

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Земље учеснице

Светски рекорди 
Ово је преглед светских рекорда постигнутих у Барселони 2013. На Светском првенству у пливању до данас су оборена три светска рекорда.

Рекорди светских првенстава 
Ово је преглед рекорда светских првенстава постигнутих у Барселони 2013. На Светском првенству пливању оборена су до данас 3 рекорд светских првенстава.

Референце

Спољашње везе 

Светска првенства у воденим спортовима
Спорт у Барселони
Пливање
Спорт у 2013.